С момента основания чемпионата мира по ралли в 1973 году победителями этапов становились 79 пилотов из 17 стран. Рекордсменом, также как и по чемпионским титулам, является француз Себастьен Лёб с 79 победами (также ему принадлежит рекорд по победам подряд - шесть). Вторым идет его соотечественник Себастьен Ожье (50 триумфов), а третьим - Маркус Гронхольм (30). Рекордом по наибольшему прошедшему времени между первой и последней победой обладает швед Бьорн Вальдегорд - 15 лет и 2 месяца. Наибольшее расстояние между двумя победами у двух пилотов - Жан-Люка Терье и Шекхара Мехты (приблизительно шесть лет). Самым молодым победителем является Яри-Матти Латвала (22 года 313 дней), а самым возрастным - Бьорн Вальдегорд (46 лет 155 дней). Латвала является также обладателем наибольшего количества побед (18), не являясь при этом чемпионом мира.

Победители
Данные на момент окончания Ралли Арктики 2021

Наибольшее количество побед в сезоне

По странам

По производителям

Победители юбилейных этапов

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по ралли 
 Результаты всех этапов чемпионата мира по ралли на ewrc-results.com 
 Турнирные таблицы чемпионата мира по ралли на juwra.com 

WRC